Marktviertel  steht für
Marktviertel (Einheit), altes Schweizer Getreidemaß 
Marktviertel (Köln), Stadtviertel
Marktviertel (Bottrop), Stadtviertel